La banque (origine : italien banca, 1458) est un terme qui désigne :
un banc, puis une table allongée pour des éléments de taille plus importante. Sert encore dans les commerces pour le comptoir ;
le bâtiment et l'organisme financier qui y est hébergé  désignés ainsi à partir de la table, le lieu où se faisait le change de monnaie dans le local du banquier (profession à l'origine italienne) ;
l'argent utilisé dans les casinos ;
Collection de composants du corps animal et humain ou de végétaux
Banque de cellules souches issues du sang de cordon
Banque d'organes pour les greffes humaines
Banque de sperme pour pallier les pathologies de la reproduction humaine, pratiquer l'élevage sélectionné
Banque du sang pour pallier les pathologies humaines
Banque de semences ou banque de graines pour conserver les graines de plantes cultivées, menacées ou d'intérêt médicinal
Collection d'informations, banque de données stockées en bibliothèque informatique
Banque de données sur les protéines, collection mondiale de données sur la structure tridimensionnelle de macromolécules biologiques
Banque de données santé publique, service d’information en ligne fondé sur une couverture multidisciplinaire de la santé publique
Banque de gènes, banque de données de libre accès de toutes les séquences de nucléotides publiquement disponibles et de leur traduction en protéines
Banque d'images (ou photothèque), banque de données constituée de photographies, d’images ou d’illustrations
Banque des savoirs de l'Essonne, plateforme internet de vulgarisation scientifique
Banque de terminologie, sorte de dictionnaire abordant la terminologie, c'est-à-dire le langage spécifique, d'une ou plusieurs spécialités
Banque alimentaire, association de collecte et de distribution de denrées alimentaires aux personnes démunies
Banque de céréales, organisation d'aide au développement, notamment dans l'Afrique subsaharienne

Voir aussi
Banque Populaire IV et Maxi Banque Populaire V, trimarans de compétition du Team Banque populaire
Banque d'épreuves Géologie Eau et Environnement, concours permettant l'accès à certaines écoles d'ingénieurs en France 
rue de la Banque, voie du  de Paris
 La Banque, série française de bandes dessinées racontant l'histoire à travers deux siècles d'une famille de banquiers.
tous les articles commençant par banque